Дуб — может означать:

 Дуб () — род деревьев и кустарников семейства Буковые (Fagaceae).
 Дуб — некоторые виды растений рода Токсикодендрон семейства Сумаховых:
 Атлантический ядовитый дуб ();
 Западный ядовитый дуб ().
 Виды рода Дуб

Топоним 
 Дуб — деревня в Замойском повяте Люблинского воеводства Польши.
 Червоный Дуб — село, Першетравненский сельский совет, Софиевский район, Днепропетровская область, Украина.
  (значения)
 Дуб-Бор

Достопримечательность, памятник 
 Дуб «Богатырь Тавриды»
 Дуб «Космос»
 Мамврийский дуб
 Императорский дуб
 Дуб-патриарх
 Дуб Пугачёва
 Дуб-часовня
 Кайвский дуб
 Вёшенский дуб
 Дуб Суворова
 Запорожский дуб
 Астраханский дуб
 Пушкинский дуб
 Дуб Грюневальда
 Дуб Гунали
 Дуб Максима Железняка
 Дуб Карла
 Дуб Кристера
 Дуб Памяти
 Дуб Тамме-Лаури
 Дуб Котова
 Дуб-долгожитель

 Старейшие дубы
 «Дуб» — памятник природы «600-летний дуб».
 Царь-дуб
 Дуб смерти
 Панский дуб
 Стелмужский дуб
 Дуб Стефана Великого (Кобыльня)
 Дуб Старожил
 Немировский дуб
 Дуб Янаты
 Гранитский дуб
 Старейший дуб Орловщины

Фамилия 
 Дуб, Алексей Владимирович (род. 1960) — российский учёный-металлург.
 Дуб, Владимир Семёнович (род. 1935) — советский и российский учёный-металлург.
 Дуб, Григорий Моисеевич (1919—1994) — младший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дуб, Джозеф Лео (1910—2004) — американский математик.

 «Дуб» — неформальное прозвище бас-гитариста рок-группы «Ария» Виталия Дубинина.

Другое 
 Дуб — польский шляхетский гласный герб.
 Дуб — дубовый струг-долбушка; использовались у берегов Чёрного моря и в устьях рек Северного Причерноморья.
 «Дуб» — жаргонное название парашютов Д-1-5у и Д-6.

См. также 

 Старый дуб — 70-пушечный парусный линейный корабль Азовского флота России.
  (значения)
 Дуба-Юрт
 Дуб в геральдике
 Операция «Дуб»
  (значения)